A Equipe Paraguaia da Copa Davis representa o Paraguai na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Associação Paraguaia de Tênis/Asociación Paraguaya de Tenis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe paraguaia)

Paraguai